Динаев:

 Динаев, Амерби Сапарович (род. 1952) — советский футболист, казахстанский тренер.
 Динаев, Мурат Амербиевич (род. 1980) — казахстанский футболист.